

Onomastica
 Killian – variante del nome proprio di persona Cillian

Persone
 Adam Killian – attore pornografico, regista e ballerino statunitense
 George Killian – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Gustav Killian – medico tedesco
 Hanns Killian – bobbista tedesco